Lágrimas y gozos est le  studio de Ska-P. Crimen Sollicitationis en est le premier single.
Littéralement, le titre signifie « les larmes et les joies ».

Liste des morceaux

Clip 

 Crimen Sollicitationis - 4:50

références

Album musical sorti en 2008
Album de Ska-P